Vängsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vängsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (27,3 ha)
Vängsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (36,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn